Gert Thys – maratoneta sudafricano
 Guy Thys – allenatore di calcio e calciatore belga
 Gysbrecht Thys – pittore fiammingo
 Ivan Thys – calciatore belga
 Philippe Thys – ciclista su strada, ciclocrossista e pistard belga
 Pieter Thys – pittore fiammingo